Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Christina Fusano e Raquel Kops-Jones che hanno battuto in finale Stéphanie Dubois e Renata Voráčová 6-3, 7-6(6).

Teste di serie 

 Meilen Tu /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Séverine Brémond /  Jill Craybas (primo turno)

 Stéphanie Dubois /  Renata Voráčová (finale)
 Julie Ditty /  Ashley Harkleroad (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2007